

Patronyme 

 Henri Verne (1880-1949), directeur des Musées nationaux et du musée du Louvre ;
 Jules Verne (1828-1905), écrivain français ;
 Kaaren Verne (1918-1967), actrice américaine ;
 Michel Verne, (1861-1925), écrivain français, fils de Jules Verne ;
 Paul Verne (1829-1897), écrivain et marin français ;
 Pierre François Verne (1756-1796), général de brigade français ;
 Louis de La Verne (1577-1654), militaire franc-comtois.

Toponymie 
 Verne, commune française du Doubs
 La Verne est une rivière du Var

Botanique 
 Le verne ou vergne est un arbre également connu sous le nom d’aulne.

Divers 
 Jules Verne Aventures, association et un festival parisien sur le thème de l’exploration et l’aventure
 Verne Troyer

Étymologie et variantes 
Verne, variante vergne, occitan vèrnhe, est un terme régional pour désigner l'aulne et certaines espèces de cet arbre en français. Il est issu du gaulois *uerna (*verno-) « aulne », peut-être aussi « marais », proche parent du cornique, breton et gallois gwern, gaëlique irlandais fern « aulne » et qui a également, dans certaines de ces langues, les sens de « lieu humide, marais, marécage ». Il est sans doute basé sur un thème pré-celtique *wer-, désignant l'eau.

Notes et références